John Clark peut faire référence à :
 John Clark (1766-1832), homme politique américain ;
 John Clark (1767-1827), un boucher montréalais cofondateur du quartier du Mile End ;
 John Latimer Clark (1822-1898), un ingénieur civil américain ;
 John Bates Clark (1847-1938), un économiste américain ;
 John S. Clark (1885-1956), un entomologiste australien ;
 John Desmond Clark (1916-2002), un archéologue britannique ;
 John Clark (1941-), un footballeur international écossais ;
  (1944-), un corniste et compositeur américain ;
 John Clark (1964-), un footballeur écossais.

dans la fiction
 John Clark, un personnage fictif créé par l'auteur Tom Clancy,

Voir aussi 
 Johnny Clark (1979-), un pilote automobile américain
 Joe Clark